Esistono più comuni francesi con questo nome

Droisy – Eure
Droisy – Alta Savoia